A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 18-án rendezték Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a szlovén Tina Maze nyerte. A Magyarországot képviselő Miklós Edit a 34., Berecz Anna a 48. helyen végzett.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

A futamokat a tervezetthez képest másfél órával előrébb hozták.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Jegyzetek

Források 

Alpesisí a 2014. évi téli olimpiai játékokon